Эрин Виктория Филлипс (; род. 19 мая 1985 года, Мельбурн, штат Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступала в Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА). Была выбрана на драфте ВНБА 2005 года во втором раунде под 21-м номером командой «Коннектикут Сан». Играла на позиции защитника. В настоящее время работает ассистентом главного тренера команды ЖНБА «Даллас Уингз».

Свою карьеру начала в Женской национальной баскетбольной лиге в команде Австралийского института спорта, а затем продолжила в клубе «Аделаида Лайтнинг». В ЖНБА поиграла за «Коннектикут Сан», «Индиану Фивер», «Финикс Меркури», «Лос-Анджелес Спаркс» и «Даллас Уингз». Также выступала и в Европе: в Израиле, Польше и Словакии. В составе национальной сборной Австралии стала серебряным призёром летних Олимпийских игр 2008 года, а также чемпионкой мира 2006 года и бронзовой медалисткой чемпионата мира 2014 года.

Карьера в баскетболе 
В 2003 году Филлипс получила стипендию от Австралийского института спорта. По итогам национального чемпионата 2004 года среди девушек младше 20 лет она получила награду Боба Стаунтона.

Женская национальная баскетбольная лига 
Начиная с 2003 года Филлипс выступала в Женской национальной баскетбольной лиге за Австралийский институт спорта. В 2005 году она была включена в сборную всех звёзд лиги. В 2005—2008 годах Эрин выступала за «Аделаиду Лайтнинг».

Женская национальная баскетбольная ассоциация 
Филлипс была выбрана на драфте ЖНБА 2006 года под общим 21 номером клубом «Коннектикут Сан». Перед началом сезона 2011 года она подписала контракт на участие в тренировочном лагере «Сиэтл Шторм», однако перед самым началом сезона её обменяли в «Индиану Фивер», чтобы освободить место для Кэти Смит, желавшей перейти в «Фивер» из «Вашингтон Мистикс». В сезоне 2012 года Филлипс в среднем за игру набирала 13,5 очка и помогла своей команде завоевать чемпионский титул. Перед началом сезона 2014 года её и право выбора во втором раунде драфта обменяли в «Финикс Меркури» на Линетту Кизер и выбор в первом раунде драфта. 11 февраля 2015 года Филлипс подписала контракт с «Лос-Анджелес Спаркс».

Личная жизнь 
Жената на американской баскетболистке Трейси Гаан.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИБА
 Профиль на сайте WNBA.com
 Профиль на сайте eurobasket.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com 

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Чемпионы мира по баскетболу
Баскетболисты Австралии
Игроки «Аделаида Лайтнинг»
Игроки «Аделаида Феллас»
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки ЖБК «Висла»
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Кошице»
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки «Даллас Уингз»
